Kils församling kan syfta på:

 Kils församling, tidigare församling i Strängnäs stift
 Stora Kils församling, församling i Karlstads stift
 Visnums-Kils församling, församling i Karlstads stift

Se även 

 Gammalkils församling, tidigare församling i Linköpings stift
 Nykils församling, tidigare församling i Linköpings stift
 Rasbokils församling, tidigare församling i Uppsala stift